Le xian de Jinping (锦屏) est une subdivision administrative de la province du Guizhou en Chine ;
 Le xian autonome miao, yao et dai de Jinping (金平) est une subdivision administrative de la province du Yunnan en Chine ;
 Le district de Jinping (金平) est une subdivision administrative de la province du Guangdong en Chine.

Homonymie de toponyme